LBJ steht für:
 Lyndon B. Johnson (1908–1973), Präsident der Vereinigten Staaten von 1963 bis 1969
 Lady Bird Johnson (1912–2007), First Lady der USA von 1963 bis 1969, Ehefrau von Lyndon B. Johnson
 LeBron James (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Komodo Airport, IATA-Code des Flughafens von Labuan Bajo, Indonesien
 LBJ (2016), ein Film von Rob Reiner
 little brown jobs („kleine braune Dinger“), Klassifizierungskategorie der Ornithologie, siehe Little brown mushrooms#Ähnliche Konzepte

lbj steht für:
 Ladakhische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

Siehe auch:
 Lyndon Baines Johnson Ranch (LBJ Ranch)
 Lyndon Baines Johnson Library & Museum (LBJ Library & Museum)

Abkürzung